{{Info/Artista marcial
| nome                 = Charles Williams
| imagem               = 
| img-tam              = 
| img-des              = 
| outros nomes         = "Pequeno Williams"
| nacionalidade        =  Norte-americano
| residência           = 
| nome de nascimento   = 
| nascimento_data      = 
| nascimento_local     = Omaha, Nebraska, 
| morte_data           = 
| morte_local          = Omaha, Nebraska, 
| causa do falecimento = acidente em treinos de jiu-jitsu

| altura               = 87 cm
| peso                 = 78 kg
| classe de peso       = Peso Pena
| envergadura          = 0,71 m

| modalidade           = Boxe, Kickboxing, Wrestling, Jiu-jitsu
| posição              = 
| luta por             = 
| equipe               = 
| treinador            =  Hélio Gracie
| graduação            =    7º dan
| anos ativo           = 1980-1991

| ammtotal             = 58
| ammvitórias          = 58
| ammvitóriasko        = 7
| ammfinvitórias       = 7
| ammdecvitórias       = 6
| ammdesqvitórias      = 
| ammderrotas          = 
| ammderrotasko        = 
| ammfinderrotas       = 
| ammdecderrotas       = 
| ammdesqderrotas      = 
| ammempates           = 
| ammsemresultado      = 

| ocupação             = 
| universidade         = 
| cônjuge              = 
| filhos               =
| parentes             = 
| alunos               = 
| website              = 

| sherdog              = 42804453254742
| notas de rodapé      = 
| atualizado           = 
}}
 Charles Williams Curtis ou somente  Charles Williams (Omaha, 17 de janeiro de 1962 — Omaha, 25 de setembro de 1991) foi um pugilista e lutador de Jiu-jitsu norte-americano. Conhecido por ter sido o lutador mais baixo da história do MMA e dos recordes, assim tendo registro no Guinness World Records.

Lutou na categoria Peso Pena assim pesando menos de 78 quilos. Medindo assim 87 centímetros. Faleceu durante os treinos para mais uma luta em sua cidade natal Omaha, no estado de Nebraska. O motivo foi por que logo após quando tentou socar um saco-de-pancada seus braços tão longe foram que se entortaram causando um impacto no coração. De 1979 até 2007 foi o esportista mais baixo de todos os tempos até ser superado pelo fisiculturista indiano Aditya "Romeo" Dev. Mesmo assim ainda se considera o mais baixos nos octoganos.

 Carreira 
Nasceu com problemas nas fraturas Oséas, assim como seus irmãos (também com nanismo). Seu pai era um anão assim colocando herança nanismo para toda sua família. O Pequeno Williams'' como era chamado pelos seus colegas de colégio era considerado o maior valentão de sua época - pois costumava dar socos naqueles que se metiam com Williams. Em 1980 aos 18 anos foi levado ao octogano onde seu pai o apresentou para o mestre brasileiro Hélio Gracie, chegando a lutar com ele. Chales mostrou a Hélio suas técnicas de lutas e assim passando nos testes.

Treinou lutas de 1980 até 1982 assim com 20 anos se tornando profissional em artes marciais, chegando a fazer treinos com grandes lutadores como Hulk Hogan, Jim Duggan, os falecidos Big John Studd e Yokozuna entre outros e até metade dos Gracies como: Hélio Gracie, Rickson Gracie e Royce Gracie. Durante a década de 1980 tornou-se um dos maiores sucessos no esporte aparecendo em programas de rádio ou TV nos Estados Unidos e no mundo inteiro, em alguns documentários dizia que não tinha medo de enfrentar ninguém e que daria uma "boa surra".

Lutou em vários países com a faixa preta-vermelha, venceu todos os anos consecutivos até seu acidente que acabou causando em morte em 1991. Diferente de algumas pessoas muito baixa, Charles não tinha nenhum problema de andar, ou nenhum problema no corpo, também possuía um desenvolvimento mental normal.

Ver também
Lista das pessoas mais baixas do mundo

Naturais de Omaha (Nebraska)
Lutadores de MMA dos Estados Unidos
Lutadores de luta profissional dos Estados Unidos
Lutadores de jiu-jitsu dos Estados Unidos
Pessoas com nanismo
Recordes mundiais
Recordes de altura
Afro-americanos